Anna Malle, nome artístico de Anna Hotop (Havana, 9 de setembro de 1967 - 25 de janeiro de 2006), foi uma atriz pornográfica norte-americana.

Carreira 
De acordo com IAFD, uma de suas primeiras aparições foi em Dirty Debutantes Vol. 37, com Ed Powers. Nesse vídeo, ela diz que se apresentou com o nome Anna Malle, como uma brincadeira com a palavra "animal" para descrever seu estilo sexual.
Ela se atuou em mais de 360 filmes, muitas vezes com o marido Hank Armstrong como coestrela. Desses filmes, ela tem um crédito como diretora em cinco, além de atuar neles. Malle realizava uma variedade de cenas, sendo suas cenas mais populares de lesbianismo e sexo anal. Vídeos com base em imagens de arquivo ainda estão sendo lançados após sua morte.
Ela apareceu no vídeo Doggystyle de Snoop Dogg, onde se apresentou em uma cena com Tony Eveready. Ela também era uma performer frequente em muitos filmes estrelados por Nina Hartley durante meados da década de 1990. Em uma carta aberta que apareceu no site da Malle pouco depois de sua morte, Hartley refletiu sobre sua amiga falecida e referindo-se a Malle como sua "parceira perfeita", em referência às muitas cenas que tinham realizado em conjunto, tanto entre elas, como com outros artistas envolvidos.
Ela também se apresentou em canais mainstream, incluindo aparições na série da HBO Real Sex 18 em 1997 e no canal Playboy. Malle retirou-se do cinema pornográfico em 2005.

Vida pessoal 
Anna Malle era descendente de irlandeses, alemães e cherokees. Ela descrevia-se como bissexual.

Morte 
Malle faleceu em um acidente automobilístico próximo de Las Vegas, Nevada, em 25 de janeiro de 2006. Ela estava em um Dodge Stratus 2005, que enquanto fazia uma inversão de marcha na State Route 160, sofreu uma forte colisão de um caminhão. Ela foi levada ao Centro Médico da Universidade de Las Vegas com vida, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Prêmios 
2007 Nightmoves Hall of Fame [7]

2007 XRCO Hall of Fame inductee - Prêmio Especial [8] [9] [10]

2013 AVN Hall of Fame inductee [11]

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Atrizes pornográficas LGBT
Modelos eróticas
Mortes em acidentes de trânsito nos Estados Unidos
Naturais de Illinois
Norte-americanos de ascendência alemã
Norte-americanos de ascendência irlandesa
Descendentes de indígenas dos Estados Unidos